Grand Union Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grand Union Hotel (Newbury Park, Kalifornien), NRHP-ID 75000495
 Grand Union Hotel (Fort Benton, Montana), NRHP-ID 76001121